Йон Арнасон (, 17 августа 1819 — 4 сентября 1888, Рейкьявик) — исландский учёный-фольклорист и краевед. В середине XIX века начал собирать исландские народные сказки, и в 1852 году вышел сборник сказок «Исландские сказки» (), однако книга не завоевала популярность. Несмотря на это, Йоун Аурнасон продолжал собирать сказки со всех концов Исландии, и в Лейпциге в 1862—1864 годах была издана книга в двух томах «Исландские сказки и сказания» () с общим объёмом в 1300 страниц, которая была переиздана в Рейкьявике в шести томах.

Биография 
Арнасон известен прежде всего как автор и собиратель исландских сказок и саг. Он был первым куратором Национального музея Исландии, также работал библиотекарем в Национальной библиотеке Исландии в Рейкьявике.

В 1862 и 1864 годах свет увидели два тома собранных исландских народных саг и сказок, которые были напечатаны на исландском языке при содействии Конрада Маурера, которые ныне считаются классическим собранием исландского фольклора.

Йон Арнасон также упорядочил жизнеописание Мартина Лютера (1852) и историю Карла Великого (1853).

Библиография 
 Svensk uppslagsbok, Lund, 1929

Примечания 

Фольклористы
Исландские сказки